GNF 1 (1984/1985) był 29. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytułu nie obroniła drużyna FAR Rabat. Nowym mistrzem Maroka został zespół Maghreb Fès.

System punktacji 
 Zwycięstwo: 3 pkt
 Remis: 2 pkt
 Porażka: 1 pkt

Tabela końcowa

Król strzelców 
13 goli – Boushaba (Renaissance Berkane)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1984 w piłce nożnej
1985 w piłce nożnej
1984 w Afryce
1985 w Afryce